Jméno a příjmení Vladimír Svoboda má více nositelů:

 Vladimír Svoboda (1871–1955) – český akademický malíř a pedagog
 Vladimír Svoboda (hokejista) (* 1981) – český lední hokejista
 Vladimír Svoboda (malíř) (* 1937) – český malíř
 Vladimír Svoboda (překladatel) (1927–2022) – český překladatel z němčiny a zejména z angličtiny